Welle (ahd. wella ‚Wasserwoge‘, zu ahd. wellan ‚wälzen‘) steht für:
 Welle, physikalisches Phänomen
 Wasserwelle, Oberflächenwellen an der Grenzfläche zwischen Wasser und Luft 
 Äquatoriale Welle, sich entlang des Äquators ausbreitende Wellen
 Welle (Mechanik), rotierendes Maschinenteil 
 Elektrische Welle, elektrische Schaltung 
 Grüne Welle, Ampelschaltung
 Leewelle, Schwerewelle in der Luftströmung an Bergen
 die früher gebräuchliche Angabe der Wellenlänge  anstelle der Frequenz  eines Rundfunksenders, in Meter statt Hertz (Zusammenhang: ), z. B. Welle 211 für die Frequenz 1421 kHz = 211 m

wellenförmige Bewegungen:
 La Ola, wellenförmige Bewegung der Zuschauer im Stadion
 Waving, wellenförmige Bewegung beim Tanzen
 Menschliche Welle, wellenförmiger militärischer Angriff
 wellenförmiger Trend, siehe Trend (Soziologie)#Systematisierung nach Form, z. B. wellenförmige Ausbreitung von Epidemien und Pandemien 

Brennholz:
 Reisigbündel
 Welle (Einheit), altes Volumenmaß für Reisigholz

Schiffe:
 Welle (Schiff, 1915), Traditionsschiff
 Welle (Schiff, 1916), Nachrichtenmittel-Versuchsschiff der deutschen Reichsmarine und Kriegsmarine

Welle steht für folgende geografische Objekte:
 Welle (Niedersachsen), Gemeinde im Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Welle (Lanhausen), Ortsteil von Lanhausen, Einheitsgemeinde Loxstedt, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Welle (Stendal), Ortsteil von Stendal, Sachsen-Anhalt
 Groß Welle, Ortsteil von Gumtow, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Welle, deutscher Name des Wel (Drwęca), Fluss in Polen
 Welle (Wispe), linker Zufluss der Wispel in Kaierde, Gemeinde Delligsen, Landkreis Holzminden, Niedersachsen

Welle ist der Familienname folgender Personen:
 Angie Welle (* 1979), US-amerikanische Basketballspielerin
 Friedrich Welle (1778–1826), deutscher Silberarbeiter, Münzmeister, Bürgermeister und Politiker
 Heinrich Welle (1854–1927), deutscher Landwirt und Politiker (DNVP)
 Klaus Welle (* 1964), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Die Welle
 Lange Welle
 Wellen
 Uelle, Fluss in der Demokratischen Republik Kongo
 Velle, Velles
 Wave